Nätiskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nätiskär (vid Gullkrona, Nagu), 
 Nätiskär (vid Borstö, Nagu),

Se även
Nätskär

Robotskapade Finlandförgreningar